Mangzhang bezeichnet:

 Mangzhang (Luoshan) (莽张镇), Großgemeinde im Kreis Luoshan in der chinesischen Provinz Henan
 Mangzhang (Yingjiang) (芒章乡), Gemeinde im Kreis Yingjiang in der chinesischen Provinz Yunnan